В январе 2003 года в Москве состоялся международный турнир по футболу среди женских команд «Дружба-2003». Турнир задумывался, как возрождение турнира «Чемпионов Содружества».
В турнир были заявлены:
 «Надежда» (Ногинск ) — 5 место в Чемпионате России 2002 года, усиленная бывшими игроками перешедшими в клубы «Анненки» (Калуга), «Лада» (Тольятти) и «Надежда-Боевое Братство» (Красноармейск).
 «Бобруйчанка» (Бобруйск ) — Чемпион Белоруссии 2002 года;
 «Алма-КТЖ» (Алма-Ата ) — Чемпион Казахстана 2002 года;
 «Харьков-Кондиционер» (Харьков ) — 2 место в Чемпионате Украины 2002 года.
Состязания проходили на полях спорткомплекса «Олимпийский» и УСК «Спартак».

Результаты матчей 

Опыт признан неудачным и с 2003 года проводится турнир «Кубанская весна».

Состав победителей 
Призеров турнира награждали в перерыве мужского финального матча Кубка Содружества прошедшего 26 января 2003 года в СК «Олимпийский», Москва между тираспольским «Шериф»  и рижским «Сконто» .

	

Серебряными медалями и дипломами отмечены футболистки ФК «Харьков-Кондиционер»: Людмила Пекур, Галина Михайленко, Татьяна Ознобихина, Юлия Карпенкова, Анна Татаринова.

Литература

Примечания

См. также 

2003 год в женском футболе
Футбол в России в 2003 году
Женский футбол в России
Международные соревнования по футболу в России
Соревнования в СНГ
Не существующие ныне футбольные турниры
Январь 2003 года
2003 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве
Соревнования по женскому футболу